Horvátország
Pobrežje, falu Dubrovnik községben, Dubrovnik-Neretva megyében

 Szlovénia
 Pobrežje, falu Črnomelj községben, Délkelet-Szlovénia régióban
 Pobrežje, Maribor kerülete Északnyugat-Szlovéniában
 Pobrežje, falu Videm községben, Podravska régióban
 Spodnje Pobrežje, falu Rečica ob Savinji községben, Savinjska régióban
 Zgornje Pobrežje, falu Rečica ob Savinji községben, Savinjska régióban